Rekonstruktion kan avse:

 Rekonstruktion (kirurgi) – återskapande av skadad eller förlorad vävnad
 Rekonstruktion (lingvistik) – återskapandet av äldre språkstadier eller språkformer
 Företagsrekonstruktion – ett förfarande som utgör ett alternativ till konkurs
 Rekonstruktionstiden – period i USA:s historia åren 1865–1877
 Intern rekonstruktion – en språkvetenskaplig metod för att härleda ett språks historiska förstadier
 Rekonstruktion (film) - en kortfilm gjord av Mattias Härenstam 2013

Referenser